Lofer heißen:

 Lofer, Gemeinde im Saalachtal, Pinzgau, Land Salzburg

 Lofer (Gemeinde Mattsee), Ort bei Mattsee, Bezirk Salzburg-Land
 Lofer (Gemeinde Kössen), Ort bei Kössen in Tirol

Gewässer:
 Schwarzlofer, auch Lofer, Loferbach, rechter Zufluss der Großache (später Tiroler Achen) bei Blaik, Gemeinde Kössen, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Siehe auch:
 Loferbach